Arne Svendsen er navnet på flere personer:

 Arne Svendsen (forfatter) (1884-1958) – norsk forfatter, digter og skuespiller
 Arne Svendsen (violinist) (1929-2010) – dansk violinist og kgl. kapelmusikus